Lobão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Demerval Lobão (ort), Piauí,

Portugal 

 Lobão (ort), Aveiro, Santa Maria da Feira, 
 Lobão (freguesia), Aveiro, Santa Maria da Feira, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar